Bruno Schönlank ist der Name folgender Personen:

* Bruno Schönlank (Journalist) (1859–1901), deutscher Politiker (SPD) und Journalist
 Bruno Schönlank (Schriftsteller) (1891–1965), deutscher Schriftsteller